Tadeusz Adamski (?–1915) – polski wojskowy, żołnierz II Brygady Legionów Polskich
 Tadeusz Adamski (1922–2001) – polski hokeista na trawie